«Бобик в гостях у Барбоса» — советский рисованный мультфильм по одноимённому рассказу Николая Носова, снятый режиссёром Владимиром Поповым в 1977 году.

Сюжет 
Рано утром дедушка выгуливает своего домашнего любимца — пса Барбоса. Потом оставляет его одного дома, а сам уходит на работу до вечера, оставив Барбоса «за хозяина». Барбосу скучно одному, и он приглашает в гости дворового пса Бобика. Барбос изображает из себя хозяина квартиры: бесцеремонно опустошает холодильник, устраивает катание по залитому киселём полу, отворачивает портрет дедушки, заявляя: «А что мне дедушка? Здесь всё моё!» и «А если дедушка не слушается, то я его веником», всячески пытаясь поразить Бобика.

Разрушив всё, что можно и что нельзя, герои ложатся спать на дедушкину кровать, и им снится сон, в котором они ведут дедушку, хозяина Барбоса, на поводке и поют песню:
«Человек собаке друг — это знают все вокруг!
Понятно всем, как дважды два — нет добрее существа!
Лапу первым подаёт, волю нервам не даёт.
Ещё никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.
Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается,
И на кошек — ноль внимания! Вот это воспитание!»

Вечером приходит с работы дедушка и, увидев, что учинили в доме собаки, было ринулся за веником, чтобы проучить их, однако поскальзывается на киселе и падает, отчего собаки просыпаются. Тогда дедушка в сердцах швыряет в Барбоса тапком, и тот прячется под кровать. Бобик спасается бегством через окно, вслед ему летит веник.

Дедушка сидит в кресле-качалке, обозревая погром и не зная, что делать. Раздаётся звонок в дверь, Барбос, виляя хвостом, приносит дедушке тапочки, а в дверях сидит виноватый Бобик с веником в зубах, и дедушка его прощает, гладит по голове и впускает в дом.

Роли озвучивали 
 Юрий Никулин — Бобик
 Олег Табаков — Барбос / Дедушка

Создатели 
 Автор сценария: Михаил Либин
 Режиссёр: Владимир Попов
 Художники-постановщики: Николай Ерыкалов, Левон Хачатрян
 Композитор: Владимир Комаров
 Оператор: Кабул Расулов
 Звукооператор: Борис Фильчиков
 Художники-мультипликаторы: Марина Рогова, Николай Фёдоров, Олег Комаров, Фёдор Елдинов, Сергей Маракасов, Наталия Богомолова, Эльвира Маслова
 Ассистенты: Лидия Никитина, Людмила Крутовская
 Монтаж: Наталия Степанцева
 Редактор: Раиса Фричинская
 Директор картины: Фёдор Иванов

Оценки 
Говоря о работах Владимира Попова вообще и о мультфильме «Бобик в гостях у Барбоса» в частности, киновед Сергей Капков отмечал, что они «решены в юмористическом ключе, их отличают увлекательные сюжеты, сочные характеры, легкие, яркие рисунки, музыкальность».

Переиздания на DVD 
В 2005 году мультфильм вошёл в сборник мультфильмов «Барбос и компания», изданный на DVD киностудией «Союзмультфильм».

Аудиосказка 
В 1990-е годы на аудиокассетах изданием Twic Lyrec была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с текстом Александра Пожарова.

См. также 
 «Барбос в гостях у Бобика» — советский короткометражный цветной художественный фильм по тому же рассказу Н. Носова; «Ленфильм», 1964, реж. Виталий Мельников и Михаил Шамкович.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР
Рисованные мультфильмы СССР 1977 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы на русском языке
Экранизации произведений Николая Носова
Мультфильмы о собаках
Мультфильмы о говорящих животных